Хо́нкасало () — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (род. 1970) — финская писательница
  (род. 1947) — финский кинорежиссёр.
  (1912—1975) — финский геодезист.

Топоним 
 Хонкасало — остров в России, в северной части Ладожского озера.